Espiñaredo puede referirse a:

 Espiñaredo (Cedeira), aldea española de la parroquia de Cerbo, del municipio de Cedeira, provincia de La Coruña, Galicia.
 Espiñaredo (Puentes de García Rodríguez), parroquia española del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.